Felix Orelli ist der Name folgender Personen:

* Felix Orelli (Fabrikant) (1580–1640), Schweizer Seidenfabrikant 
 Felix von Orelli (Theologe) (1716–1773), Schweizer Theologe, Pfarrer und Hochschullehrer 
 Felix Orelli (Politiker) (1754–1798), Schweizer Militär und Politiker 
 Felix Orelli (Schauspieler), Schweizer Mediziner und Schauspieler